La Supercopa d'Espanya de 2005 va ser la 20a edició de la Supercopa d'Espanya de futbol, una competició futbolística que enfronta el campió de la lliga espanyola amb el de la copa. En aquesta ocasió es va disputar a doble partit els dies 13 i 20 d'agost del 2005 entre el campió de la Lliga 2004–05, el FC Barcelona, i el campió de la Copa del Rei 2004–05, el Reial Betis. El FC Barcelona va guanyar per 4–2 en el resultat global.

Detalls dels partits

Anada

Tornada

Campió

Referències 
 Llista de Finals de la Supercopa 2005 RSSSF.com

Competicions futbolístiques del 2005
Partits del Futbol Club Barcelona
Real Betis Balompié
2005